Пачука-де-Сото () — город в Мексике, входит в штат Идальго. Население составляет 267 751 человек.

Город обслуживает аэропорт Хуан Гильермо Вильясана.

Фотографии

См. также 
 ФК Пачука

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal de la ciudad
  Mapa de Pachuca
 Sitio de la ciudad
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Portal Cultural de la ciudad

Города Идальго